Albumy numer jeden w roku 2016 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2016 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2016 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2016 (Węgry)

Zobacz też